Edom — reino bíblico
Edom (Texas)

Desambiguações de topônimos